Frutschi ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Frutschi (1892–1981), Schweizer Bildhauer
 Karin Kayser-Frutschi (* 1967), Schweizer Politikerin (CVP)